est la formule brute de 108 isomères.

 Alcool
 nonan-1-ol, numéro CAS 
 Éther
 1-méthoxyoctane, numéro CAS 
 1-éthoxyheptane, numéro CAS 
 1-propoxyhexane, numéro CAS 
 1-butoxypentane, numéro CAS